В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-2, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (фінал)
 Івонн Гулагонг (Переможниця)
 Лінда Туеро (2-ге коло)
 Патті Гоган (1-ше коло)

 Пет Преторіус (чвертьфінал)
 Наталі Фук (1-ше коло)
 Маріта Редондо (1-ше коло)
 Ісабель Фернандес (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Cincinnati Masters